Dufter ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dufter (* 1970), deutscher Romanist
 Franz Dufter (* 1962), deutscher Automobilrennfahrer
 Joel Dufter (* 1995), deutscher Eisschnellläufer
 Otto Dufter (1934–2019), prominenter Vertreter der Trachtenbewegung in Bayern
 Roxanne Dufter (* 1992), deutsche Eisschnellläuferin
 Thomas Dufter (* 1966), deutscher Nordischer Kombinierer